Johnny Mnemonic kan henvise til:
 Johnny Mnemonic (novelle), skrevet af William Gibson fra 1981
 Johnny Mnemonic (film), instrueret af Robert Longo, baseret på ovenstående, fra 1995